Greensboro kan avse: 

 Greensboro, North Carolina 
 Greensboro, Alabama
 Greensboro, Florida
 Greensboro, Georgia
 Greensboro, Indiana
 Greensboro, Maryland
 Greensboro, Pennsylvania
 Greensboro, Vermont